Plinthaster doederleini är en sjöstjärneart som först beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1909.  Plinthaster doederleini ingår i släktet Plinthaster och familjen ledsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsjöstjärnor
doederleini